Појам Арабеска може да се односи на:
Арабеска,
Арабеска (балет),
Арабеска (филм),